Sweet Home Alabama est une chanson à succès de 1974 du groupe de rock sudiste Lynyrd Skynyrd.
 Sweet Home Alabama est un film réalisé par Andy Tennant en 2002.